Sequana (computer), supercomputer van Atos
 Sequana (godin), riviergodin uit de Keltische mythologie
 Sequana (stripreeks), Franse stripreeks
 Sequana Capital, Frans vennootschap
 Tour Sequana, toren in Parijs